Toponímia:
 Andorra estat de l'Europa Occidental als Pirineus
 Andorra la Vella, capital d'Andorra
 Andorra (Aragó), vila aragonesa de la província de Terol
 Andorra-Serra d'Arcs, comarca de l'Aragó
 Organitzacions:
 Andorra Club de Fútbol, club de futbol de la vila d'Andorra, Teruel, España
 Futbol Club Andorra, club de futbol d'Andorra la Vella, Andorra
 Selecció de futbol d'Andorra

Vegeu també 
 Andora